Бер-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Бер-Кюель — озеро,  на правом берегу среднего течения р. Марха, Республика Саха (Якутия), координаты 65°46’с. ш. 111°10’в. д..
 Бер-Кюель — озёра, в левобережье р.Лютенге, Республика Саха (Якутия), координаты 61°14’с. ш. 129°03’в. д..

Примечания

См. также 
Биер-Кюель